Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di 109 m (, ovvero un milione di km).

Distanze inferiori a 109 m

  =  = .

  — Diametro del Sole.
  — Distanza del futuro Telescopio spaziale James Webb dalla Terra.
  — Distanza minima della cometa di Halley dalla Terra, toccata il 10 aprile 837.

Distanze superiori a 1010 m

Voci correlate
 Ordini di grandezza (lunghezza)

+09